Абдурахма́нов — тюркське прізвище:

 Абдурахманов Гаїрбег Магомедович (1945) — дагестанський ентомолог і зоогеограф.
 Абдурахманов Іса (1937) — кримськотатарський поет, прозаїк.
 Абдурахманов Олексій Олегович (1977) — український військовик, старший лейтенант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Абдурахманов Фуад Гасан Огли (1915 — 1971) — азербайджанський скульптор і художник.
Абдурахманов Меджит - український політв’язень кримський татарин.

 Абдурахманова Дільбар Гулямівна (1936) — узбецький диригент.

Азербайджанські прізвища
Узбецькі прізвища